Bláfell kan syfta på följande platser:

Island 

 Bláfell, Bláskógabyggð, berg, 
 Bláfell, Ísafjarðarbær, berg, 

Robotskapade Islandförgreningar